Kopilovtsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kopilovtsi (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Georgi-Damjanovo, 
 Kopilovtsi (distrikt i Bulgarien, Kjustendil), obsjtina Kjustendil, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar